Giovanni Battista Sammartini (ca. 1698 - 1775), Italiaans componist, organist en muziekpedagoog
 Giuseppe Sammartini (1693 - 1770 (?)), Italiaans hoboïst en componist
 Pietro Sammartini (1635 (?) - 1700), Italiaans componist, dirigent, priester en kapelmeester

Van deze drie componisten is Giovanni Battista Sammartini de bekendste van de drie en de belangrijkste voor de muziekgeschiedenis.